Jednota může být v češtině i ve slovenštině: 

 Jednota (místo) – starší označení pro samotu, osamocené obydlí
 Jednota (vlastnost) – spojení více různých entit do jednoho harmonického celku – sjednocení, celistvost, ucelenost, jednotnost, soulad, řád
 součást názvu církve, sdružení, spolku či politické strany
 COOP Jednota Slovensko – obchodní podnik, spotřební družstvo na Slovensku
 Jednota – podnik, spotřební družstvo v Čechách

Spolky, svazy, občanská sdružení, politické strany 

 Jednota bratrská 
 Poděbradská jednota
 Panská jednota
 Kostnická jednota
 Jednota katolického duchovenstva
 Národní jednota
 Bratrská jednota baptistů v ČR
 Československá myslivecká jednota
 Československá jednota
 Jednota českých matematiků a fyziků
 Jednota slovenskej mládeže
 Katolícka jednota Slovenska
 Slovenská kynologická jednota
 Slovenská národná jednota
 Tělovýchovná jednota

Související články 
 Unie
 Jednotka

Externí odkazy